Branchie – organo respiratorio dei pesci, delle larve degli anfibi e degli Heterobranchia.
 Branchie – romanzo di Niccolò Ammaniti del 1994
 Branchie – film del 1999 diretto da Francesco Ranieri Martinotti ispirato all'omonimo romanzo